Водосбо́р:

 Водосбор (водосборный бассейн) — часть земной поверхности (включая толщу почв и горных пород), откуда происходит сток в реку, или другую водную систему.
 Водосбор (растение) () — род травянистых многолетних растений семейства Лютиковые. То же, что аквилегия.